Чарлз Ри́чард Га́рднер (; 22 декабря 1913 — 1997), более известный как Дик Гарднер () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Бирмингема, Гарднер начал футбольную карьеру в клубе «Ивишем Таун» (Evesham Town). С 1933 по 1934 год был игроком «Ноттс Каунти», но не смог пробиться в основной состав. В сезоне 1934/35 выступал за «» в Бирмингемской лиге.

В мае 1935 года стал игроком «Манчестер Юнайтед». В основном составе «Юнайтед» дебютировал 28 декабря 1935 года в матче Второго дивизиона против «Плимут Аргайл» на стадионе «Олд Траффорд». 1 января 1936 года забил свой первый (и единственный) гол за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барнсли» на стадионе «Оуквелл». Всего в сезоне 1935/36 провёл за команду 14 матчей и помог команде выиграть Второй дивизион. В следующем сезоне сыграл четыре матча в рамках Первого дивизиона.

В мае 1937 года перешёл в «Шеффилд Юнайтед». В сезоне 1937/38 провёл за команду 11 матчей и забил 1 гол в рамках Второго дивизиона Футбольной лиги.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона: 1935/36

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Стаурбридж»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»